Querbes est un village français de la commune d’Asprières-en-Rouergue (Aveyron).
Louis Querbes (1793-1859) est un prêtre français ayant fondé l'ordre religieux des clercs de Saint-Viateur.